A Mumin (eredeti címén ) 1965-től 1970-ig vetített japán animesorozat, amelyet a Tokyo Movie Shinsha és a Mushi Productions készített, Oszumi Maszaaki, illetve Rintaró rendezésében. A 65 részes sorozat Japánban 1965. október 5. és 1970. december 27. között a Fuji TV-n volt látható, az Egyesült Királyságban pedig a BBC tűzte műsorára.

Cselekmény

Szereplők 
 Mumin – A fehér színű gyerekvíziló szerű, troll a főszereplő.
 Pöttöm – A játékbaba, Mumin barátja.
Muminmama 
Muminpapa
Mafli - Kenguruszerű félénk vicces figura
Bájocska - Mumin barátnője
Vándor - Ember mumin barátja
Fürkész - Bájocska bátyja
Bűzmók - Szőrös barna negatív szereplő
Rendőrfelügyelő
Hork - Fagytroll
Böngészbácsi - Idős bélyeg, majd virág gyüjtő

Epizódok

Források 
  
 

Animék